Déclaration de Berlin (1945)
 La déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance (2003) est un texte ouvrant la voie au phénomène de l'open access dans les publications scientifiques.
 La déclaration de Berlin (ou Déclaration à l'occasion du  de la signature du traité de Rome) (2007) est un texte non engageant de l'Union européenne.